Un orbitale è una parte dell'atomo che sta dentro ai gusci.
Orbitale atomico – funzione d'onda che descrive il comportamento di un elettrone in un atomo
Orbitale molecolare – distribuzione spaziale degli elettroni in una molecola
Orbitale – tipo di levigatrice portatile per materiali lignei

Pagine correlate 

 Orbita (disambigua)
 Orbital